Kullander kan som auktorsförkortning betyda:

 Sven O. Kullander
 Fang Fang Kullander

Robotskapade auktorsförkortningar